

Cancelleria 
 2B – gradazione della scala di durezza delle matite inglese

Codici 
 2B – codice vettore IATA della compagnia aerea Ak Bars Aero, Aeroporto di Bugulma (Russia) (ex-codice di ATA Aerocondor)
 2B – numero univoco del dipartimento della Corsica settentrionale (Francia)

Musica 
 2B – gruppo musicale portoghese

Sport 
 2B – nelle statistiche del baseball e del softball, battuta valida da due basi o doppio (two-base hit)
 2B – nei ruoli del baseball, seconda base